Hammarby kyrka kan syfta på:

 Hammarby kyrka, Uppland – en kyrkobyggnad i Hammarby församling, Upplands Väsby
 Hammarby kyrka, Södermanland – en kyrkobyggnad i Kafjärdens församling, Eskilstuna kommun

Se även
 Hammarbykyrkan – en EFS-kyrka som ligger i stadsdelen Hammarbyhöjden i Söderort
 Hammarby kapell – en kyrkobyggnad i Hammarby i Ovansjö församling i Uppsala stift